Landin steht für:

 Vertrag von Landin, Vertrag von 1250 über Norden der Uckermark

Ortschaften:
 Landin (Kotzen), Ortsteil der Gemeinde Kotzen im Landkreis Havelland, Brandenburg, Deutschland
 Landin (Schwedt/Oder), Ortsteil von Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Hohenlandin, Wohnplatz in Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Niederlandin, Wohnplatz in Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Mark Landin, ehemalige Gemeinde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Le Landin, Gemeinde im Département Eure, Region Normandie, Frankreich

Personen:
 Avelina Landín (1919–1991), mexikanische Sängerin
 Luis Ángel Landín (* 1985), mexikanischer Fußballspieler
 Magnus Landin Jacobsen (* 1995), dänischer Handballspieler
 María Luisa Landín (1921–2014), mexikanische Sängerin
 Niklas Landin Jacobsen (* 1988), dänischer Handballtorwart
 Per Landin (1956–2021), schwedischer Autor und Journalist
 Peter J. Landin (1930–2009), britischer Informatiker
 Walter Landin (1952–2021), deutscher Schriftsteller